Diamond [dajamont] (angl. diamant nebo kosočtverec) může být:

místopisný název
 Diamond Head, vyhaslá sopka na ostrově Oahu
 Diamond (Illinois) – vesnice v Illinois
 Diamond (Indiana) – vesnice v Indianě
 Diamond (Missouri) – město v Missouri

příjmení
 Amy Diamond (* 1992), švédská dětská zpěvačka
 David Diamond (1915–2005), americký hudební skladatel
 Dick Diamonde (* 1947), holandsko-australský baskytarista
 Hugh Welch Diamond (1809–1886), průkopník britské psychiatrie a fotograf
 Jared Diamond (* 1937), americký vědec a spisovatel
 King Diamond (* 1956), heavymetalový hudebník a zpěvák
 Neil Diamond (* 1941), americký zpěvák, skladatel, klavírista a kytarista
 Peter A. Diamond (* 1940), americký ekonom, nositel Nobelovy ceny
 Reed Diamond (* 1967), americký herec
 Skin Diamond (* 1987), americko-skotská pornoherečka a modelka
 Suzie Diamond (* 1984 Galanta) je slovenská pornoherečka a modelka

hudba
 Crazy Diamond, album britského kytaristy a zpěváka Syda Barretta
 Diamond Cats, česká dívčí skupina
 Diamond Dogs, album britského rockového hudebníka Davida Bowieho z roku 1974
 Diamond Eyes, album americké alternative metalové kapely Deftones
 Diamond Race, mezinárodní cestovní rally s charitativním programem
 Rough Diamond (album)
 Rough Diamond (skupina), britská rocková skupina
 Shine On You Crazy Diamond, skladba britské skupiny Pink Floyd
 The Diamond Sea, singl americké rockové skupiny Sonic Youth

jiný význam
 Diamond (kryptoměna)
 Diamond Point, administrativní budova v Praze 8